Дворецкий, также мажордо́м ( «старший по двору»), управляющий хозяйством — старший лакей, глава домашнего хозяйства. В больших имениях, где управление хозяйством может быть разделено между несколькими людьми, дворецкий отвечает за столовую, винный погреб и буфетную. Может отвечать также полностью за парадную часть дома, тогда как все остальное хозяйство находится в ведении экономки. Мажордом, как правило мужчина, руководит мужской прислугой в доме, а экономка — женской. В современных домах обязанности дворецкого могут довольно широко варьироваться в зависимости от требований работодателя.

История

Великобритания 
В XI веке батлер () отвечал только за вина и в иерархии слуг стоял ниже стюарда (помощника по хозяйству), в обязанности которого входило наблюдение за хозяйством замка (руководство персоналом, управление финансами, прислуживание за столом). С уменьшением размера домохозяйств батлер становился всё более заметной фигурой, заменив собой стюарда. В крупных домовладениях он отвечал за наём и распределение служащих, организацию приёмов и званых обедов, за покупку вин, своевременную поставку продуктов и других товаров. После Первой мировой и Второй мировой войн штат прислуги значительно сократился. Сократилось и число дворецких. Если к началу Второй мировой войны в Великобритании работало около 30 000 представителей этой профессии, то к 1980-м годам их осталось около ста. А к 2007 году число дворецких увеличилось до 5000 человек[10].

Россия 
В России и Великом княжестве Литовском (современной Белоруссии и части Украины, вошедших впоследствии в состав Российской империи) дворецким (дворским) называли главу администрации князей и царей. 

На Руси дворецкий (управляющий княжеским хозяйством) до начала XVI в. ведал сбором налогов и исполнением судебных приговоров. До 1646 года в Москве был один дворецкий, впоследствии это звание носили одновременно двенадцать бояр. Постепенно эта должность превратилась в почетный титул. 

С XVIII века дворецким стали называть старшего лакея в богатых дворянских домах.

Америка 
В начале XVII века в США темнокожие-рабы служили домашней прислугой. Некоторые из них, продвигаясь по службе, становились дворецкими. Одной из первых книг, написанной темнокожим и изданной в США, стала книга дворецкого Роберта Робертса () «The House Servant’s Directory». Опубликованная в 1827 году, она представляла собой руководство для дворецких и официантов и вызвала такой большой интерес, что была дважды переиздана — в 1828 и 1843 годах.

Современные дворецкие 

Начиная с конца 1980-х годов, спрос на дворецких существенно вырос по всему миру. Как отмечает заместитель председателя Международной гильдии профессиональных дворецких Чарльз Макферсон (), причина заключается в увеличении числа миллионеров и миллиардеров, которым понадобилась помощь в управлении обширным домашним хозяйством. Так, по словам Макферсона, выросло число богатых людей в Китае, что создало большой спрос на профессиональных дворецких, прошедших обучение в соответствии с европейскими традициями.

Вырос спрос на таких специалистов и в других азиатских странах, в частности в Индии, а также в нефтедобывающих странах Ближнего Востока.

В Великобритании к 2007 году число дворецких увеличилось до 5 000 человек.

Обязанности 
В XXI веке круг обязанностей дворецких расширился за счёт работы, которую ранее выполнял младший персонал.

Стивен Ферри (), профессиональный дворецкий и автор книги «Батлеры, мажордомы и управляющие домашним хозяйством. Профессионалы XXI века», утверждает, что образ дворецкого с подносом, прислуживающего за столом и разливающего вино, устарел. Сегодня работодателю нужны дворецкие, способные справляться с разнообразными домашними делами: от традиционного прислуживания за обедом до обязанностей камердинера и личного секретаря.

Дворецкие сегодня могут также работать на корпорации, посольства, круизные лайнеры, яхты или вести собственный малый бизнес «Rent-a-Butler», предоставляющий временных сотрудников.

Качества, которыми должен обладать дворецкий 

 Надёжность,
 Преданность, способность хранить тайну — работодатель и его семья не должны пострадать из-за болтливости или неосторожности дворецкого,
 Стремление сделать жизнь работодателя и его семьи максимально комфортной,
 Тактичность, ненавязчивость, соблюдение профессиональной дистанции, знание традиций, предпочтений семьи,
 Пунктуальность,
 Хорошие организаторские способности,
 Внимание к деталям.

Обучение 
Традиционно дворецкими становились в результате постепенного продвижения по служебной лестнице. Этот путь, в частности, описывает бывший дворецкий Артур Инч () в документальном фильме «The Authenticity of Gosford Park».

Стать таким образом дворецким можно и сегодня, хотя в наше время существует множество специальных школ. Например, Британский институт дворецких (), Международный институт современных дворецких (), Гильдия профессиональных британских дворецких () и Международная гильдия дворецких и управляющих хозяйством (). Стартовая зарплата лучших выпускников таких учебных заведений может начинаться с $50 000–60 000 (£25 350–30 400) в год. Кроме того, обучением классических дворецких занимаются и крупные фешенебельные отели, например Риц-Карлтон.

См. также 
 Прислуга
 Лакей
 Эконом (античность)

Примечания 

 This article incorporates material from «A Brief History of Butlers and Butlering» by Stephen Ewen, which is licensed under the Creative Common Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.

Литература

Ссылки 

Прислуга